Верх-Анос — посёлок в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Аносинское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, в верховьях реки Анос (левый приток Катуни).

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района